Těšovice est un toponyme qui peut désigner :

Těšovice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Těšovice, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie